Alexandersson, även skrivet Alexanderson är ett svenskt efternamn med betydelsen "Alexanders son". Den 31 december 2019 var följande antal personer folkbokförda i Sverige med namnvarianterna
 Alexandersson 3854
 Alexanderson 152
Totalt blir detta 4006 personer.

Personer med efternamnet Alexandersson eller med varianter av detta namn
 
 Adolf Alexandersson (1875–1945), fiskare och politiker, liberal
 Annelie Alexandersson (född 1942), dansare och skådespelare
 Aron Alexanderson (1841–1930), klassisk filolog, professor

 Bertil Alexanderson (1912–1991), justitieråd
 Birgitta Alexanderson (1936–2017), jurist

 Carl Alexanderson (1845–1932), jurist, företagsledare och politiker
 Carl Alexanderson (konstnär) (1897–1941)
 Charlotte Alexanderson (född 1942), keramiker

 Daniel Alexandersson (född 1978), fotbollsspelare

 Elisabeth Alexanderson (1907–1995), konstnär
 Eric S. Alexandersson (1922–1999), sjöman, författare och journalist
 Erik Alexanderson (1906–2000), jurist och politiker, folkpartist
 Ernst Alexanderson (1878–1975), svenskamerikansk ingenjör
 Eva Alexanderson (1911–1994), författare och översättare

 Filip Alexanderson (född 1975), skådespelare och författare

 Gunnar Alexandersson (1922–2008), professor i industriell ekonomisk geografi
 Gustav Alexanderson (1901–1976), målare
 Gösta Alexandersson (1905–1988), skådespelare

 Harald Alexandersson, flera personer
 Harald Alexandersson (1903–1974), elektrotekniker och industriman
 Harald Alexandersson (1921–2009), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Helmer Alexandersson (1886–1927), violinist och tonsättare
 Henrik Alexandersson (född 1961), journalist, bloggare och liberal samhällsdebattör
 Håkan Alexandersson (1940–2004), regissör

 Johan Alexanderson (född 1941), ingenjör och uppfinnare

 Karin Alexandersson (1878–1948), skådespelare och talpedagog
 Kristina Alexanderson, flera personer
 Kristina Alexanderson (lärare) (född 1971), lärare och författare
 Kristina Alexanderson (socialmedicinsk forskare) (född 1951)

 Linda Alexandersson (född 1984), tonsättare, dirigent och sångerska

 Majalisa Alexandersson (född 1934), skulptör
 Mathias Alexandersson (1893–1979), skådespelare
 Mikael Alexandersson (född 1952), professor i pedagogik och didaktik
 Märta Alexanderson (1895–1978), målare, tecknare och textilkonstnär

 Niclas Alexandersson (född 1971), fotbollsspelare
 Nils Alexanderson (1875–1960), professor, justitieråd och politiker
 Noah Alexandersson (född 2001), fotbollsspelare

 Per-Arne Alexandersson (född 1954), ishockeyspelare

 Ragnhild Alexandersson (född 1947), skulptör

 Simon Alexandersson (född 1992), fotbollsspelare

 Taha Alexandersson (född 1979), läkare, epidemiolog
 Theres Alexandersson (född 1990), fotomodell
 Thomas Alexandersson Tamsten (död 1693), rådman i Skänninge
 Tove Alexandersson (född 1992), orienterare och skidorienterare

 Wiveka Alexandersson (1895–1983), skådespelare

Källor

Se även
 Alexanderson (släkt) – svensk släkt

Svenska efternamn
Sonnamn